A 2001-es UEFA-szuperkupa a 26. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2001. augusztus 24-én a 2000–2001-es UEFA-bajnokok ligája-győztes német FC Bayern München és a 2000–2001-es UEFA-kupa-győztes angol Liverpool.

A mérkőzést a Liverpool nyerte 3–2-re, ezzel az UEFA-szuperkupa történetében második alkalommal diadalmaskodott. A Liverpool ezzel a sikerrel az első olyan angol klub lett, amely egy szezonon belül öt trófeát nyert. A Liverpool a 2000–01-es szezonban megnyerte az angol kupát, ligakupát, szuperkupát, valamint nemzetközi kupában az UEFA-kupát, végül az UEFA-szuperkupát.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 2000–2001-es UEFA-bajnokok ligája
 2000–2001-es UEFA-kupa

Jegyzetek

Források 
 
 

2001
Uefaszuperkupa
A Liverpool FC mérkőzései